Amboim kan syfta på följande platser:

Angola 

 Gabela (ort i Angola), Cuanza Sul, 
 Município Amboim, kommun, Cuanza Sul, 

Robotskapade Angolaförgreningar